The Raid, che in inglese significa "l'incursione", può riferirsi a diverse opere di fantasia:

Cinema 
 The Raid - cortometraggio del 1917 diretto da George Marshall
 The Raid – cortometraggio del 1925 diretto da Sherwood MacDonald
 La spia dei ribelli (The Raid) – film statunitense del 1954 
 The Raid, titolo internazionale di Cai shu zhi heng sao qian jun – film hongkonghese del 1991 diretto da Siu-Tung Ching e Tsui Hark
 The Raid - Redenzione  – film indonesiano del 2011
 The Raid 2: Berandal  – film indonesiano del 2014, seguito del film del 2011

Pagine correlate 
 Raid (disambigua)